Кањаверал има више значења:

 Кањаверал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кањаверал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кањаверал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Кањаверал (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику